Hervey Bay kan syfta på:

Australien 

 Hervey Bay (vik i Australien, lat -25,01, long 152,69), Queensland, 
 Hervey Bay Airport, flygplats, Queensland, Fraser Coast, 
 Hervey Bay (ort), Queensland, Fraser Coast,